Thermenradweg steht für:

 Südburgenländischer Thermenradweg
 Niederösterreichischer Thermenradweg